Шанюй (кит. трад. 單于, пинин: chányú) е върховен владетел при хунну след създаването на силно военно-племенно обединение през IV в. пр.н.е. Китайските хронисти обикновено приравняват титлата към китайската уан, но в отделни периоди смятат шанюя за равен на императора (хуанди).

Шанюи преди разделението

Шанюи на северните хунну 
Първоначално управляват потомци на Пуну, чиито имена не са известни. След това шанюите са от рода Хуян.

Шанюи на южните хунну 

След 140 година шанюите се назначават от императора, първоначално от управляващата династия. Южните хунну възстановяват самостоятелността си за два кратки периода – т.нар. династии Хан Джао и Ся.

Титли